Anne Parillaud (1960-), actrice française.
Eliott Parillaud (1995-), acteur français.
Patronyme français